Родан — термін, який має декілька значень.

Кінематограф 
 Родан — гігантський птеранодон-мутант, персонаж японських фільмів.
 Родан — японський фільм 1965 року про однойменного гігантського птеранодона.

Прізвище 
 Менді Родан — ізраїльський диригент, композитор.

Топоніми 
 Віла-Веля-де-Родан — муніципалітет.
 Віла-Веля-де-Родан (парафія) 
 Сарнадаш-де-Родан — парафія.